En Japón existen varios ríos llamados Naka.

 中川
 Río Naka, que fluye por las prefecturas de Saitama y Tokio.
 Río Naka, que fluye por la prefectura de Chiba.

 那珂川
 Río Naka, que fluye por las prefecturas de Tochigi e Ibaraki.
 Río Naka, que fluye por la prefectura de Fukuoka.

 那賀川
 Río Naka, que fluye por la prefectura de Tokushima.

Naka